Georg Lars Vilhelm Johansson-Brandius, švedski hokejist, * 10. maj 1898, Menton, Alpes-Maritimes, Francija, † 20. april 1964, Stockholm, Švedska.

Johansson-Brandius je večino svoje kariere igral za klub IK Göta v švedski ligi, s katerim je petkrat osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1922/23, 1923/24, 1926/27, 1927/28 in 1929/30, po eno sezono pa je igral tudi za kluba Berliner SC v nemški ligi in Djurgårdens IF v švedski ligi.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in štirih Evropskih prvenstvih, kjer je osvojil po dve zlati in srebrni medalji.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
| 1
| 1
|
| 1
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti Djurgårdens IF